Menon (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Menon (slak), een geslacht van weekdieren

Personen
 Menon van Pharsalos, een Griekse generaal in de 5e eeuw v.Chr.
 Aldrovani Menon, een Braziliaans voetballer
 Bhaskar Menon (1934-2021), een Indiaas-Amerikaans muziekproducent